Mannschaftswettbewerb der Damen bei den Asienspielen 2014 im Squash.

Insgesamt sieben Mannschaften, die aus je drei Spielerinnen bestanden, spielten im Round-Robin-Modus in zwei Gruppen gegeneinander. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe zogen ins Halbfinale ein. Die Gruppenspiele fanden am 22. und 23. September statt, die Halbfinals am 24. September und das Finale am 25. September. Titelverteidiger war die Mannschaft Malaysias, die auch in diesem Jahr gewann. Im Endspiel bezwangen sie Indien mit 2:0.

Ergebnisse

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Squash
2014
Squashturnier in Südkorea
Squashturnier 2014
Frauensquashturnier